Соревнования в беге на 400 метров на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошли 1 и 3 марта.

Результаты

Предварительные забеги

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Результаты предварительных забегов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013